Zaucha – polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Zaucha:
 Andrzej Zaucha (1949–1991) – polski piosenkarz
 Andrzej Zaucha (ur. 1967) – polski dziennikarz
 Tomasz Zaucha – polski historyk sztuki, kustosz i kierownik Działu Sztuki Dawnej MNK

Zobacz też 
 Andrzej Zaucha – trzeci album Andrzeja Zauchy

Przypisy 

Polskie nazwiska